John Christiensen har flere betydninger:

 John Christensen (maler) – dansk maler.
 John Christensen – dansk bokser.
 John Georg Christensen - dansk politiker.